Ansegis oder Ansegisel ist der Name folgender Personen:

 Ansegisel († vor 679), Ururgroßvater von Karl dem Großen
 Ansegis (um 770–833/834), Abt von Fontenelle, Heiliger
 Ansegis (Bischof) († 883), Erzbischof von Sens
 Ansegis von Troyes († 970), Bischof von Troyes, Kanzler